O’Beirne ist der Nachname folgender Personen:

 Elisabeth O’Beirne (* um 1925), englische Badmintonspielerin
 Frank O’Beirne (1903–1998), US-amerikanischer Marineoffizier
 Joseph O’Beirne (1900–1980), irischer Fußballspieler
 Kate O’Beirne, US-amerikanische Journalistin
 Kathy O’Beirne (* 1956), irische Autorin